José Ildefonso Jimeno de Lerma va néixer a  Madrid el 19 de març de 1842. Va ser organista i compositor.

Biografia 
Va ser organista i compositor. Va ser deixeble del seu pare al Conservatori de Madrid. Als 19 anys va obtenir la plaça de MC de la catedral de Santiago de Cuba i professor del seminari d'aquesta ciutat. En tornar d'Amèrica va ser primer organista de la catedral de Sant Isidre de Madrid. També va ser director del Conservatori de Madrid des del 1897 fins que Tomàs Bretón va ser nomenat comissari regi el 1901. Va ser elegit acadèmic de Belles Arts el 7 de gener de 1879 per cobrir la vacant d'Hilarión Eslava. Va prendre possessió el 21 de gener de 1883 amb el discurs "Influència que en l'art músic espanyol correspon al gènere orgànic ia la part especulativa i de l'abandó en què avui es troben les dues matèries". Sopeña el considera home probo, que va lluitar contra la massificació del Conservatori i l'absurda política de recomanacions. També li va concedir una certa importància en el tímid moviment de renovació de la música religiosa a finals del s. XIX. Va deixar escrites nombroses obres religioses i va ser també musicògraf al qual es deuen Estudis sobre música religiosa. El cant litúrgic. L'orgue, Madrid [1898].

Obres 

 ESCRITS MUSICALS
 Apèndix al Mètode de solfeig de D. Román Jimeno per Ildefonso Jimeno, 1877
 "La música del present. Societat de quartets", IMHA, 53, 2-IV-1890
 "La música d'església", IMHA, 160, 15-IX-1894
 "L'òrgan hidràulic", IMHA, 167, 30-XII-1894
 Estudis sobre música religiosa. El cant litúrgic. L'orgue, Madrid, L'Espanya Editorial [1898]

OBRES
 Patria estimada!, Eleg, p, Orq, 1898 (CD); Ofertori, meditació i pregària (AR/UME).

Bibliografia 

 CM, DBE; J. N.: "Ildefons Jimeno de Lerma", La llum Musical, Madrid, 28-11-1883; "Ildefons Jimeno de Lerma", IMHA, 108, 15-VII-1892; F. Sopeña Ibáñez: Història crítica del Conservatori de Madrid, Madrid, 1967; J. López-Calo: La música a la catedral de Palència, vol. II. Palència, Diputació Provincial, 1981.
 Gran Enciclopèdia de la música. ISBN 9788441202344

Músics madrilenys
Organistes